Osoby o tym nazwisku:
 Franciszek Rokitnicki – polski piłkarz
 Jakub Stanisław Rokitnicki – polski wojskowy i urzędnik
 Józef Rokitnicki – polski działacz polityczny
 Kazimierz Rokitnicki – katolicki duchowny 
 Michał Kazimierz Rokitnicki – polski urzędnik i dworzanin
 Michał Kazimierz Rokitnicki – polski urzędnik
 Tomasz Rokitnicki – polski urzędnik